Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2019 – 18. edycja zawodów organizowanych przez Światową Federację Pływacką (FINA), które odbywały się w dniach 12–28 lipca 2019 roku w Gwangju. Zawodnicy rywalizowali w następujących dyscyplinach: pływanie (w tym pływanie na otwartym akwenie), skoki do wody, skoki z klifów, pływanie artystyczne i piłka wodna.

Wybór gospodarza 
19 lipca 2013 roku FINA przyznała Gwangju prawo organizacji mistrzostw w 2019 roku. W tym samym głosowaniu Budapeszt został wybrany gospodarzem zawodów w 2021 roku, ale w 2015 roku ogłoszono, że ze względu na rezygnację Guadalajary, Węgrzy zorganizują mistrzostwa świata w 2017 roku. Gwangju i Budapeszt pokonały oferty z Baku i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Obiekty 
Konkurencje pływackie oraz skoki do wody odbyły się w Miejskim Centrum Sportów Wodnych Uniwersytetu Nambu. Zawody w pływaniu na otwartym akwenie miały miejsce w parku oceanicznym EXPO w Yeosu. W pozostałych dyscyplinach zawodnicy rywalizowali na basenach rozłożonych jedynie na czas mistrzostw na terenie następujących obiektów: boisko Uniwersytetu Nambu (piłka wodna), boisko Uniwersytetu Chosun (skoki z klifów), Yeomju Gymnasium (pływanie artystyczne).

Harmonogram mistrzostw 
Źródło:

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna mistrzostw 

Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2019